Ichiro Ozawa, een Japanse politicus
Maria Ozawa, een Japanse pornoactrice
Ryota Ozawa, een Japanse acteur
Seiji Ozawa, een Japanse dirigent